Кристина Пелакова (; 20 августа 1987, Свидник, ЧССР) — словацкая певица, участница международного конкурса Евровидение 2010 от Словакии.

Биография 
С раннего детства она любила музыку и пение, девять лет обучалась игре на фортепиано, затем поступила на факультет музыки и театра в консерватории Кошице и встретилась с продюсером Мартином Кавуличем. 19 июля 2007 года она выпустила первый сингл «Som tvoja», записанный вместе с рэпером Опаком из братиславской группы A.M.O. Известной стала после исполнения композиции «Vráť mi tie hviezdy» Беаты Дубасовой. Первый альбом «Ešte Váham» был выпущен 11 ноября и был презентован 18 ноября в братиславском клубе ROUTE 69.

В 2009 году Кристина стала известна не только в родной Словакии, но и за её пределами, благодаря композиции «Stonka» (Стебель). В 2010 году Кристина выиграла право на участие в конкурсе песни Евровидение, однако с песней Horehronie не вышла в финал конкурса. В 2011 году она и её продюсер Мартин Кавулич получили право записать гимн к чемпионату мира по хоккею 2011 года в Словакии. Сначала была написана песня «Hej Slovensko»., но она не была признана официальной. Тогда 18 марта была представлена песня «Life is a Game», которая была признана официальным гимном.

В начале ноября 2011 года Кристина стала победительницей в номинации «Певица года» по версии посетителей сайта чешского телеканала «Óčko». Вслед за этим Кристина заняла четвёртое место в голосовании на чешскую премию «Slávik» в номинации «Slavíci bez hranic» — лучший словацкий исполнитель в Чехии. Сама Кристина стремится быть похожей на Бритни Спирс, Бейонсе, Кристину Агилеру.

Дискография

Альбомы 
 ….ešte váham (2008) (Компакт-диск)
 V sieti ťa mám (2010) (Компакт-диск)
 Na slnečnej strane sveta (2012) (Компакт-диск)

Синглы 
 Som Tvoja (2007)
 Zmrzlina (2008)
 Vráť Mi Tie Hviezdy '08 (2008)
 Ešte Váham (2008)
 Stonka (2009)
 Horehronie (2010)
 Pri Oltári (2010)
 Vianočná Nálada (2010)
 V Sieti Ťa Mám (2010)
 Life is a Game (2011)
 Tak Si Pustím Svoj Song (2011)
 Jabĺčko (2012)

Синглы на CD 
 Som Tvoja Featuring Opak / A.M.O. (2007)
 Zmrzlina Featuring Victoria (2008)
 Vráť Mi Tie Hviezdy '08 (2008)
 Horehronie (2010)
 Life is a Game (2011)

Дуэты 
 Som Tvoja (с рэпером Опаком)
 Zmrzlina (с чешской певицей Викторией)
 Po Vine (с Робо Григоровым)

Клипография 
 Som Tvoja (2007)
 Zmrzlina (2008)
 Vráť Mi Tie Hviezdy '08 (2008)
 Ešte Váham (2008)
 Horehronie (2010)
 V Sieti Ťa Mám (2010)
 Tak Si Pustím Svoj Song (2010)
 Life Is A Game (2011)
 Pri Oltári (2011)

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт певицы 
 Официальный фан-клуб певицы

Примечания 

Участники «Евровидения-2010»
Представители Словакии на «Евровидении»